Brygady wojsk inżynieryjnych noszące numer „3”:

Polskie:
 3 Brygada Saperów w Poznaniu (1929-1934)
 3 Brygada Saperów w Modlinie (1934) → 1 Grupa Saperów (1934-1939)
 3 Warszawska Brygada Pontonowo-Mostowa (1944-1946) → 1 warszawski pułk pontonowy